Зал () — многозначное слово.
 Зал () — в архитектуре большое, как правило крытое помещение. 
 Зальный храм — вытянутый в плане христианский храм с нефами равной высоты

Фамилия или имя 
 Георг Зал (1817—1870) — немецкий художник (См. Georg Saal, на немецком языке).
 Зал, Роксана (род. 1969) — американская актриса.
 Франц Зал (род. 1956) — немецкий поэт.
 Зал (Шахнаме) — персонаж эпоса Шахнаме, отец Рустама.
 Заал Абесаломович Какабадзе
 Заал Квачатадзе

См. также 

 Зал Большого совета во Дворце дожей в Венеции
 Концертный зал
 Спортивный зал
 Выставочный зал
 Зал Столетия
 Органный зал
 Журнальный зал
 Андреевский зал
 Зал ожидания
 Зал свободной торговли
 Зал Царства
 Зал славы
 Зал славы Казахстана
 Зал славы рок-н-ролла
 Зал хоккейной славы
 Зал славы английского футбола
 Вальхалла (Зал Славы)
 Зал славы роботов